Les Festes majors dels barris i districtes de Tarragona ens ensenya les Festes Majors (patronals o culturals) de cada zona de la ciutat de Tarragona. Les festes de cada zona són organitzades per una entitat i col·laborades per l'Ajuntament de Tarragona. La festa general de tots els barris són per Santa Tecla i Sant Magí.

Les festes de cada barri 
 Barris Llevant: Festes patronals de l'Ermita de la Salut (8 de setembre i 2n diumenge de setembre):Són unes festes a l'Ermita de la Mare de Déu i Crist de la Salut, en honor de la Mare de Déu. Missa i salutació de nanos són uns dels actes més destacats de la festa. Ho organitza: Amics de l'Ermita de la Salut Festes solidàries dels veïns de l'Arrabassada (finals d'agost o principis de setembre) Són unes festes culturals de tres dies (cap de setmana) amb concerts, cercaviles... Ho organitza: l'Associació de Veïns de la Vall de l'Arrabassada.
 Eixample centre de Tarragona: Festes dels carrer Governador González (últim dissabte d'agost) És una festa organitzada per una agrupació del barri. Una festa cultural amb sopar, concerts i al final una traca i tronada que s'escolta per tota Tarragona. Festa de l'Alzheimer del c/Canyelles És una festa organitzada per una entitat vinculada amb la malaltia. És una festa solidària que es fa durant el Dia de l'Alzheimer (durant Santa Tecla).

 Barris Ponent: La Granja (del 10 al 15 juny) Són unes festes culturals de la zona amb concursos, concerts i altres actes. Festes de Torreforta (juny) Són unes festes culturals de la zona amb concursos, concerts, dinars i sopars i altres actes organitzades per l'Associació de Veïns. Festes de Riuclar (cap de setmana anterior del 16 juliol) Són unes festes culturals de la zona amb concursos, concerts i altres actes. Festes Campclar (segona setmana juliol) Són unes festes culturals de la zona amb concerts i actes especials. Festes Icomar (primera setmana de juliol) Són unes festes culturals de la zona amb concursos i concerts. Festes del Pilar (cap de setmana anterior del 12 octubre) Són unes festes en honor de la Mare de Déu del Pilar amb Trobada gegantera, concerts i altres actes.
 Eixample Hospital Joan XXIII - c/Goya: Festes del carrer Goya (finals d'agost)Són unes festes culturals amb concursos, jocs i gimcanes, dinars i sopars i altres.

 Eixample Nord - Avinguda Andorra i voltants: Festes majors de l'AA.VV. Tarraco (primer cap de setmana de setembre): Són unes festes culturals amb jocs i gimcanes, correfoc, concursos... Organitza: AAVV Tarraco
 Els Montgons: Festes Populars la Floresta (primera setmana de juliol) Festes Populars i culturals amb concursos, dinars i sopars, concerts...
 Eixample de l'Av.Catalunya - Barri Maria Cristina: Festes del Barri entre penúltima o últma cap de setmana juliol Festes culturals en honor de la Reina Maria Cristina amb rom cremat, jocs, gimcana, ball de les festes, gegants i actuacions. Organitza: AAVV Maria Cristina i voltants
 Barri del Port: Festes del Barri (últim cap de setmana de juliol): Festes culturals amb concursos, animació i espectacles, xocolatada, musclada, càstings, cercavila de gegants, concerts i revetlles... Festes organitzades per l'AAVV del Port i gegants del Barri del Port
 Residencial Palau - Torres Jordi i eixample Torres Jordi: Festes de l'AAVV Residencial Palau-Torres Jordi (principis de setembre)Festes petites dels veïns de la Residencial amb atraccions, concerts i altres actes.
 El Serrallo: Festes patronals de Sant Pere (29 juny):Festes patronals en honor de Sant Pere Pescador, patró dels pescadors i mariners. Amb concerts, correfoc, cercavila, processó. Oranitzades per la Confraria de Pescadors Festes patronals de la Verge del Carme (16 juliol) Festes patronals en honor de la Mare de Déu del Carme, patrona dels mariners. Amb processó amb vaixells per les aigües del Port de Tarragona, processó, castells i trobada de gegants durant la setmana.

 Barri Verge del Carme - c/Mallorca i c/F.Bastos: Festes Patronals de la Verge del Carme (cap de setmana anterior del 16 juliol)Festes en honor de la Mare de Déu del Carme amb processó, actuacions castelleres, concerts, cercavila...

 Part Alta - Cós del Bou de Tarragona: Festes Patronals de Sant Roc (14,15,16 d'agost):Festes centenàries i tradicionals amb més de 100 anys d'història. En honor de Sant Roc, ja que va salvar la pesta al Barri del Cós del Bou (dels quals ho formen els carrers Cós del Bou, Baixada de la Pescateria, plaça de l'Esperidió i adjacents. Amb processons, concerts i cercaviles de cada dia. Plaça del Pallol i c/Comte: Festes de Sant Agapito Bis -Ca l'Agapito- (4 juliol):Festes en honor de la Sant Agapito Bis (Ca l'Agapito) on es pinten els pilons del carrer del Comte Part Alta - c/Merceria i Plaça del Fòrum: Festes de la Mare de Déu del Roser (principis d'octubre):Festes patronals en honor de la Mare de Déu del Roser amb processons, gegants, bandes...
 Sant Pere i Sant Pau: Festes de Sant Pere i Sant Pau (setmana de sant Pere -29 juny-) Festes culturals en honor de Sant Pere amb concerts, actes, sopars, gegants... Veïns de la Unió (principis de setembre) Festes culturals amb concurs, concerts, cercavila i actes 
 Sant Salvador, Sant Ramon i Santa Isabel: Festes majors del barri (primera cap de setmana d'agost). Festes majors amb concerts, concurs, dinars i altres actes.

Elements Festius de cada barri 
 Barris Llevant: Nanos de l'Ermita de la Salut i Griu de Tarragona.
 Barris Ponent:  Gegants i Nanos de Torreforta   
 Eixample Nord - Avinguda Andorra i voltants: Nanos Cleta i Jep 
  Eixample de l'Av.Catalunya - Barri Maria Cristina: Gegantons Maria Cristina i Hernàndez de Sanahuja i el Nano Escolà Magí 
  Barri del Port: Cucafera de Tarragona, Cucafereta i gegants Barri del Port
 El Serrallo: Víbria de Tarragona, Vibrieta, Xiquets del Serrallo, nanos Jaume i Neus i gegants del Serrallo.
 Barri Verge del Carme - c/Mallorca i c/F.Bastos: Nanos de l'AAVV Verge del Carme, Lleó de Tarragona i Lleonet.
 Part Alta - Cós del Bou de Tarragona: Canó, Drac de Sant Roc de Tarragona, gegants Vells de Tarragona i nanos.
 Part Alta - c/Merceria i Plaça del Fòrum: nanos i gegants Vells i nous del carrer Merceria
  Sant Pere i Sant Pau: gegants i nanos de l'AAVV St.Pere i St.Pau, gegants i nanos la Unió St.Pere i St.Pau.

Festes de Tarragona